Monte Altissimo (dt. höchster Berg) ist der Name mehrerer Berggipfel in Italien:

 in den lombardischen Voralpen:
 Monte Altissimo di Nago, 2079 m hoch in der Gebirgskette des Monte Baldo
 Monte Altissimo (Valcamonica), 1703 m hoch in der Valcamonica
 Monte Altissimo (Judikarien), 2127 m hoch im Gebiet Judikarien

 in den Apenninen: 
 Monte Altissimo (Apuanische Alpen), 1589 m hoch in den Apuanischen Alpen